Амфілохій () — давньогрецьке ім'я, яке нині використовують православні священники. Відомі носії:
 Святий Амфілохій Іконійський — єпископ Іконії, один з батьків Церкви
 святитель Амфілохій Волинський — єпископ Володимир-Волинський
 Амфілохій (Леонтович) — архімандрит Київського Межигірського та Пустинно-Миколаївського монастирів
 Амфілохій Почаївський — схиігумен Почаївської лаври
 Амфілохій (Радович) — єпископ Сербської православної церкви
 Амфілохій (Стергіу) — єпископ Константинопольської православної церкви
 Амфілохій Хотинський — архієпископ Хотинський